Jakub Buczacki ist der Name folgender Personen:

* Jakub Buczacki (Woiwode) (1430/1438–1501), polnischer Adliger, Woiwode von Podolski
 Jakub Buczacki (Bischof) (1470–1541), polnischer Adliger und Geistlicher, Bischof von Chełm